Plusieurs artistes se nomment Giovanni Battista Pozzi :
 Giovanni Battista Pozzi, médailleur italien du  ;
 Giovanni Battista Pozzi (1561-1589), peintre italien ;
 Giovanni Battista Pozzi (1670-1752), graveur et medailleur italien ;
 Giovanni Battista Pozzi (1662-1730), peintre italien né à Milan.